Xochicuautla kan syfta på två orter i Lerma (kommun i Mexiko):

La Concepción Xochicuautla
San Francisco Xochicuautla